Кевин Эндрю Джонс (; род. , Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб «Алварк Токио».

Профессиональная карьера 
Джонс не был выбран на драфте НБА 2012 года. 10 сентября 2012 года он подписал контракт с клубом НБА «Кливленд Кавальерс». Однако он был исключён из состава 27 октября, до начала сезона. 1 ноября он подписал контракт с фарм-клубом «Кавальерс» в Д-Лиге «Кантон Чардж».

29 ноября «Кливленд Кавальерс» вновь заключили с ним соглашение. 7 декабря он дебютировал в НБА в матче против «Миннесоты», набрав 2 очка и сделав 4 подбора за 8,5 минут игрового времени. 14 апреля 2013 года он сыграл свой лучший матч в НБА, сделав дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов в матче против «Филадельфии-76».

Следующий сезон Джонс провёл в «Кантон Чардж» и в филиппинской команде «Сан-Мигель Бирмен».

В июле 2014 года он предпринял попытку снова закрепиться в НБА и присоединился к клубу «Индиана Пэйсерс» для участия в Летней лиге 2014 года. 26 сентября он подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс». Однако он был отчислен из «Нью-орлеана» 24 октября.

18 февраля 2015 года он подписал контракт с французским клубом «Шоле» до конца сезона 2014/2015.

В июле 2015 года он принимал участие в Летней лиге за клуб «Милуоки Бакс».

20 октября 2015 года Кевин Джонс подписал контракт с сербским клубом «Партизан», заменив ушедшего из команды тяжёлого форварда Милана Мачвана.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Кевина Джонса в университете Западной Вирджинии
 Кевин Джонс на сайте aba-liga.com
 Кевин Джонс на сайте draftexpress.com
 Кевин Джонс на сайте eurobasket.com
 Кевин Джонс на сайте espn.com
 

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «Уэст Виргиния Маунтинирс» (баскетбол)
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Сан-Мигель Бирмен»
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Рюкю Голден Кингз»
Игроки БК «Алварк Токио»